Стефан Илчев може да се отнася за:
 Стефан Илчев (1898 – 1983), български езиковед, изследвал проблемите на българската антропонимия и лексика
 Стефан Илчев (р. 1982) – български поп певец